La sigla Otg puede referirse a:
 Órbita de transferencia geoestacionaria,  órbita de transferencia de Hohmann alrededor de la Tierra en órbita baja terrestre (LEO) y órbita geoestacionaria (GEO).
 USB On-The-Go, una extensión de la norma USB 2.0 que permite a los dispositivos USB tener mayor flexibilidad en la gestión de la interconexión.